Тыгда (река) — река в Амурской области, 264 км, приток Зеи.
 Тыгда (приток Шуши) — река в 21 км.
 Тыгда (село) — село в Магдагачинском районе Амурской области.